Александр Русских:
 Русских, Александр Анатольевич (род. 1956) — советский спортсмен, заслуженный тренер РСФСР по биатлону.
 Русских, Александр Георгиевич (1903—1989) — советский военачальник, генерал-лейтенант.